W Rumunii
 Colelia – gmina w okręgu Jałomica
 Colelia – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Colelia
 Colelia – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Diculești